Абхар:

 Абхар — город на севере Ирана, в провинции Зенджан.
 Абхар — одна из 7 областей (шахрестанов) иранской провинции Зенджан.